Федяково — название населённых пунктов в России:

 Федяково — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Федяково — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Федяково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Федяково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Федяково — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Федяково — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Федяково — село в Кстовском районе Нижегородской области.
 Федяково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Федяково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Федяково — деревня в Угличском районе Ярославской области.